Portrait de femme est le titre de plusieurs œuvres :
 le tableau Portrait de femme, attribué à Antonio ou Piero del Pollaiolo, datant de 1475 ;
 le tableau Portrait de femme de Dosso Dossi, peint vers 1530-1535 ;
 le roman Portrait de femme () de Henry James, publié en 1881 ;
 le tableau Portrait de femme d'Henri Rousseau, peint en 1895 ;
 le film Portrait de femme  () de Jane Campion, sorti en 1996.